До́льман () — немецкая фамилия. Известные носители:
  (род. 1964) — французский епископ.
 Дольман, Георг фон (1830—1895) — немецкий архитектор.
  (1852—1907) — немецкий коммерсант.
  (1811—1867) — немецкий юрист и преподаватель.
 Дольман, Ойген (1900—1985) — немецкий дипломат, член СС. 
 Дольман, Фридрих (1882—1944) — немецкий военачальник.